

Яньшань — гори у провінції Хебей
 Яньшань — міський район у префектурі Гуйлінь, Гуансі-Чжуанський автономний район
 Яньшань — повіт у префектурі Цанчжоу, Хебей
 Яньшань — повіт у префектурі Шанжао, Цзянсі
 Яньшань — повіт у Веньшань-Мяо-Чжуанській автономній префектурі, Юньнань